Линия Сэнмо (釧網本線 сэнмо хонсэн) — железнодорожная линия на Хоккайдо в Японии. Соединяет станции Абасири и Хигаси-Кусиро. Линия обслуживается Hokkaido Railway Company.

Описание линии 
Путевое развитие: | - на раздельном пункте нет путевого развития, || - раздельный пункт на двухпутной линии, /\ — начало двухпутной вставки на раздельном пункте, \/ — конец двухпутной вставки на раздельном пункте, ◇ — на раздельном пункте есть возможность разъезда поездов.

Источники 

Железнодорожные линии Японии